Anaïs Vachez (1985-), réalisatrice, scénariste et écrivaine française ;
 Daniel Vachez (1946-2021), homme politique français.